

Arte 
 collage – tecnica artistica per la realizzazione di immagini composte a partire da ritagli di carta o cartoncino incollati su un supporto piano

Musica 
 Collage – tecnica musicale
 Collage – gruppo musicale italiano
 Collage – album de Le Orme del 1971
 Collage – album dei Ratt del 1997
 Collage – EP dei The Chainsmokers del 2016
 Collage – album di Lisa Coleman del 2019